

Toponyme 
 Oneix, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Amendeuix-Oneix ;
 Amendeuix-Oneix, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme